O Northern Dynamo Football Club é um clube de futebol com sede em Glacys, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi criado na ilha de Mahe.

Ligações externas 
 Perfil na Transfermarkt 

Clubes de futebol das Seicheles